Avventura in Oriente (Harum Scarum) – film del 1965 diretto da Gene Nelson
Harum Scarum – album di Elvis Presley del 1965, colonna sonora del film Avventura in Oriente